«Ангел мрій моїх» () — сингл української співачки Ані Лорак.

Список пісень 
 «Ангел мрій моїх»
 «Корона»

Посилання 
 Сингл на сайті співачки

Альбоми Ані Лорак